Лука Липошинович (; ) — югославский футболист и тренер.

Карьера футболиста 
В 1950 году начал профессиональную карьеру в загребском «Динамо». За 16 лет в составе столичного клуба сыграл 410 матчей и забил 47 голов. Помог «синим» дважды выиграть национальный чемпионат (1953/1954 и 1957/1958) и национальный кубок (1959/1960).

В 1965 году присоединился к австрийскому клубу «ЛАСК». За «черно-белых» Липошинович сыграл один сезон и завершил карьеру футболиста

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Югославии состоялся 26 сентября 1954 в товарищеском матче против сборной Саара. Был включён в составы на летние Олимпийские игры 1956 в Мельбурне, где югославы взяли серебряные медали, и на чемпионат мира 1958 в Швеции. Всего за сборную Липошинович сыграл 13 матчей и забил 3 гола.

Голы за сборную

Карьера тренера 
С 1971 по 1972 года руководил австрийским клубом «ЛАСК».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте сербской федерации 
 Составы Динамо 
 Динамо 1954. Фото. Липошинович второй в сидячем ряду .
 Профиль на сайте sports-reference.com

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК ЛАСК
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК ЛАСК
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года